«Воссоединение семьи Мэдеи» () — американская комедийная мелодрама 2006 года автора сценария и режиссёра Тайлера Перри, который также исполняет главную роль Мэдеи и ещё нескольких персонажей. Картина основывается на одноимённой театральной постановке, написанной Перри. Премьера состоялась 24 февраля 2006 года в США, через год после своего предшественника — «Дневника безумной чёрной женщины».

Сюжет 
Бабушка семейства Мэдея задумала собрать всю свою большую семью за одним столом. Для этого у неё имеется двойной повод — смерть сестры и свадьба племянницы Лизы, которые совпали на один уик-энд. Обстоятельства складываются несколько иначе, и ей приходится столкнуться с проблемами племянниц, сводных сестёр Лизы (Рошелль Эйтс) и Ванессы (Лиза Арринделл Андерсон). Первая собирается выйти замуж за красивого и успешного Карлоса (Блэр Андервуд). Но всё меняется, когда она показывает следы от синяков, «подаренных» женихом. При этом он уверяет, что очень любит свою девушку. Она пытается обратиться к матери, но из-за её скверного характера получает отказ. Ванесса старается найти любовь, чтобы простить мать за то, что её отчим много раз насиловал её в подростковые годы. Она знакомится с симпатичным водителем автобуса Фрэнки (Борис Коджо), который призван помочь ей обрести душевное равновесие и веру в любовь. В завершение, суд обязывает Мэдею заботиться о Никки (Кеке Палмер), девушке из неблагополучной семьи. Добродушная бабушка Мэдея не может пройти мимо и пытается помочь всем понять, кто они есть на самом деле.

В ролях 
 Тайлер Перри — Мэдея/Брайан/Джо
 Блэр Андервуд — Карлос Армстронг
 Линн Уитфилд — Виктория
 Борис Коджо — Фрэнки Хендерсон
 Лиза Арринделл Андерсон — Ванесса
 Майя Анжелу — Мэй
 Рошелль Эйтс — Лиза
 Дженифер Льюис — Милэй Дженай Лори
 Танги Миллер — Донна
 Кеке Палмер — Никки
 Генри Симмонс — Исаак
 Сисели Тайсон — тётя Мартли
 Хина Андерсон — ''Нима

Критика и отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы от критиков. Так, сайт Metacritic даёт фильму 45 % голосов на основе 18 отзывов. Рейтинг показал, что основную часть зрителей, а именно 52 % от всей аудитории, составили черные женщины в возрасте старше 35 лет.

Кассовые сборы 
Картина демонстрировалась в более чем 2000 тысяч кинотеатров Северной Америки, собирая положительные отзывы. На каждый экран приходится около $ 13 788 сборов, демонстрируя тем самым огромную широту и глубину аудитории Перри. Дебютный уик-энд по сборам проигрывает первому уик-энду фильма «Дневник безумной чёрной женщины» почти на 40 процентов. Фильм при бюджете в $ 6 миллионов собрал в первый уик-энд $ 30 030 661. С учётом проката в Северной Америке, сборы пополнились до $ 63 257 940. Общий мировой доход от проката фильма в течение девяти недель составил $ 63 308 879.

Саундтрек 
Саундтрек был выпущен звукозаписывающей компанией Motown Records 21 февраля 2006 года
 «Find Myself in You» — Brian McKnight — 4:14
 «We’re Gonna Make It» — LL Cool J and Mary Mary — 4:54
 «Keep Your Head Up» — Chaka Khan — 4:34
 «Tonight» — Kem — 3:55
 «Everyday (Family Reunion)» — Chaka Khan, Carl Thomas, Yolanda Adams, and Gerald Levert — 4:48
 «Love and Happiness» — Al Green — 5:02
 «You For Me (Wedding Song)» — Johnny Gill — 5:37
 «Family Reunion» — The O’Jays — 6:55
 «I’ll Be» — Will Downing — 4:10
 «Wounds in the Way» — Rachelle Ferrell — 4:21

Награды и номинации 
 «Премия канала MTV (MTV Movie Awards)» (2006) — номинация в категории «Лучшая комедийная сцена» (Тайлер Перри)
 «Black Movie Awards» (2006) — номинация в категории «Выдающиеся достижения в области сценариста» (Тайлер Перри)
 «Black Reel Awards» (2007) — номинация в категории «Лучший сценарий и лучшая сценарная адаптация» (Тайлер Перри)
 «Image Awards» (2007) — номинация в категории «Режиссура в художественном фильме», «Лучший сценарий художественного фильма» (Тайлер Перри)

Мировой релиз 
  — 19 октября 2006 года — премьера на DVD
  — 17 ноября 2006 года
  — 8 декабря 2006 года
  — 18 марта 2007 года — премьера на телевидении
  — 2 мая 2007 года — премьера на DVD
  — 23 мая 2007 года — премьера на DVD
  — 19 июня 2007 года — премьера на DVD
  — 18 июля 2007 года — премьера на DVD
  — 11 сентября 2007 года — премьера на DVD
  — 17 апреля 2008 года — премьера на телевидении

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года